Die Nacht von Flandern ( ) ist ein Volks- und Straßenlauf in der belgischen Stadt Torhout, der seit 1980 stattfindet. Der Hauptlauf ist ein 100-km-Ultramarathon. Seit 1992 gehört ein Marathon zum Programm, seit 1997 ein 10-km-Lauf.

Zur Veranstaltung gehören auch Wanderungen über 10 km, 42 km und 100 km.

Strecken 

Der 10-km-Lauf ist ein Rundkurs innerhalb von Torhout, der auch von den Wanderern absolviert wird.

Der Marathon besteht aus zwei Runden, die südwärts nach Lichtervelde und zurück verlaufen. Die erste Runde ist 22,9266 km lang, die zweite 19,2683 km.

Beim 100-km-Lauf wird die erste Marathonrunde einmal und die zweite viermal absolviert.

Die 42-km- und die 100-km-Wanderung führen nach Norden in Richtung Brügge; bei letzterer wird Brügge durchquert.

Alle Läufe und Wanderungen beginnen um acht Uhr abends. Für den 100-km-Lauf gilt ein Zeitlimit von 13 Stunden, für die 100-km-Wanderung von 24 Stunden.

Geschichte 

Vorbild der Veranstaltung war der Dodentocht. Die Läufe bis 1988 fanden vermutlich auf einer zu kurzen Strecke statt; das gilt insbesondere für das Jahr 1986, als Jean-Paul Praet die Fabelzeit von 6:03:51 Stunden lief, die von den zuständigen Verbänden nicht als Weltbestzeit anerkannt wurde, da die Strecke unzulänglich dokumentiert war und sich daher auch nachträglich kein Vermessungsprotokoll mit einem Jones-Counter erstellen ließ.

Jean-Paul Praets Siegerzeit von 1989 wurde ebenfalls nicht als Weltbestzeit anerkannt, da Praet den wegen der Apartheid gegen Südafrika verhängten Sportboykott gebrochen hatte und daraufhin von seinem Verband gesperrt worden war. 

1987, 1993, 2002 und 2009 wurde die 100-km-Weltmeisterschaft im Rahmen der Nacht von Flandern ausgetragen, 1998, 2006 und 2009 die 100-km-Europameisterschaft.

Statistik

Siegerlisten 

Quellen: ARRS, Het Nieuwsblad

100 km

Marathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Weblinks 

 Offizielle Website (deutsche Version)
 Laufbericht von der Nacht von Flandern 2007 auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Ultramarathon
Wanderveranstaltung
Laufveranstaltung in Belgien
Sportveranstaltung in Torhout
Erstveranstaltung 1980
Wandern (Belgien)